GTUBE (Generic Test for Unsolicited Bulk Email) — почтовое сообщение, применяемое для тестирования антиспама. По умолчанию имеет оценку 1000 в SpamAssassin.

Для проверки антиспама в теле письма должна содержаться следующая строчка:

 XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-EMAIL*C.34X

Эта строка копируется в тело (текст) письма, отправляемого стандартными способами.

См. также 
 EICAR-Test-File — безопасный имитатор компьютерного вируса, применяемый для тестирования работы антивирусов.

Ссылки 
 http://spamassassin.apache.org/gtube/
https://books.google.ru/books?id=yzdjlam3VbQC&pg=PA168&lpg=PA168&dq=Generic+Test+for+Unsolicited+Bulk+Email

Электронная почта
Тестирование